Сельское поселение Чучковское — сельское поселение в составе Сокольского района Вологодской области. Центр — деревня Чучково.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав сельского поселения вошёл Чучковский сельсовет.

География 
Расположено в восточной части района. Граничит:
 на западе с сельскими поселениями сельским поселением Воробьёвское,
 на юге с сельским поселением Сухонское Междуреченского района,
 на востоке с сельским поселением Биряковское,
 на севере с сельскими поселениями Коробицынское и Житьёвское Сямженского района.

По территории протекают реки Вотча, Индасарь, Шитровка, Шербуй, проходит региональная автодорога Р7 Чекшино — Никольск.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. До 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

С 2021 года в состав сельского поселения входят 59 деревень.

 Упразднённые населённые пункты

27 февраля 2021 года упразднены деревни Новое и Тишино.

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Сокольского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области